I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me) är en sång framförd av Marilyn Manson. Sången, som släpptes som singel i februari 1999, är skriven av Marilyn Manson, Twiggy Ramirez och Zim Zum.

Låten handlar om drogmissbruk ("There's a hole in our soul, that we fill with dope"), men även att TV och religion kan utgöra en typ av drog.

Musikvideon regisserades av Paul Hunter.

Låtförteckning
CD-singel 1 (Storbritannien)
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" – 5:03
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me) (Every Day)" – 5:22
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Absinth Makes the Heart Grow Fonder) – 5:29

CD-singel 2 (Storbritannien)
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Infected by the Scourge of the Earth) – 5:41
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Danny Saber Remix) – 5:16
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" – 5:03
Drugs Screen Saver

10" vinylsingel (remixes) (Storbritannien)
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Infected by the Scourge of the Earth) – 5:41
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Danny Saber Remix) – 5:16
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Every Day) – 5:41
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Absinth Makes the Heart Grow Fonder) – 5:29

CD-singel (Australien)
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" – 5:03
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Radio Edit) – 4:16
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Danny Saber Remix) – 5:16
"The Beautiful People" (Live) – 4:33

CD-singel (Japan)
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Infected by the Scourge of the Earth) – 5:41
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Danny Saber Remix) – 5:16
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me) (Every Day)" – 5:22
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" (Absinth Makes the Heart Grow Fonder) – 5:29
"I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)" – 5:03

Medverkande
Marilyn Manson – sång
Zim Zum – gitarr
Twiggy Ramirez – elbas, gitarr
Ginger Fish – trummor
Madonna Wayne Gacy – keyboards

Övriga
Dave Navarro – gitarr
Alexandra Brown – bakgrundssång
Lynn Davis – bakgrundssång
John West – backbakgrundssång

Källor
 

Låtar av Marilyn Manson
Sånger om droger
Musiksinglar 1999
Sånger 1998
Religionskritiska sånger